Gábor Andreánszky peut désigner :
 Gábor Andreánszky (1848-1908), homme politique hongrois ;
 Gábor Andreánszky (1895-1967), botaniste hongrois et fils du précédent.